Бољевац може бити:

 Бољевац, град и седиште општине Бољевац у Зајечарском округу, 
 Општина Бољевац, општина, 
 Бољевац (Крушевац), насељено место града Крушевца,
 Бољевац Село, насељено место у општини Бољевац,